Waste Management kan syfta på:

 Waste Management (musikalbum) – ett musikalbum från den ryska duon t.A.T.u.
 Waste Management (företag) – ett amerikanskt återvinningsföretag.